Farkas Márk (Miskolc, 1992. január 13. –) magyar labdarúgó, a Nyíregyháza Spartacus hátvédje.

Források 

1992-ben született személyek
Miskolciak
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A Kisvárda FC labdarúgói